Závody na dvojbobech žen na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly 20. a 21. února 2018 na dráze centra Alpensia Sliding Centre.

Výsledky

Výsledky jízd

Jízda 1 
 Datum: 20.2.2018
 Začátek závodu: 20:50 KST

pozn. Do první jízdy nastoupila v nigerijské posádce na pozici brzdařky Akuoma Omegaová.

Jízda 2 
 Datum: 20.2.2018
 Začátek závodu: 22:01 KST

pozn. Do druhé jízdy nastoupila v nigerijské posádce na pozici brzdařky Akuoma Omegaová.

Jízda 3 
 Datum: 21.2.2018
 Začátek závodu: 20:40 KST

pozn. Do třetí jízdy nastoupila v nigerijské posádce na pozici brzdařky Ngozi Onwumereová.

Jízda 4 
 Datum: 19.2.2018
 Začátek závodu: 22:00 KST

pozn. Do čtvrté jízdy nastoupila v nigerijské posádce na pozici brzdařky Ngozi Onwumereová.

Reference: